Termenul „Squaw Valley” se poate referi la:

Squaw Valley, Fresno County, California, localitate din comitatul Fresno, , SUA
Squaw Valley, Placer County, California, localitate unde au avut loc Jocurile Olimpice de iarnă din 1960